Delerium (произносится: Дели’риум, производное от слова delirium — бред, исступление) — канадский электронный музыкальный проект, основанный в 1987 году Биллом Либом и Рисом Фалбером (), участниками группы Front Line Assembly.

История 
Музыкальный проект Delerium берёт своё начало в 1986 году. Именно под этим названием Рис Фалбер и Бил Либ стали создавать необычные звуки. Участники распределили свои обязанности, из которых Фалбер обрабатывал семплы, занимался программированием, используя базовые вокальные и струнные партии, а Либ создавал новые семплы, разрабатывал общую концепцию группы, сочинял тексты, писал партии струнных, создавал секвенции. Первый альбом дуэта Faces, Forms & Illusions не вызвал большого интереса у публики, второй же Morpheus был уже высоко отмечен критиками.

В 1997 году вышел переломный в деятельности Delerium альбом Karma. В записи альбома участвовали Сара Маклахлан (Sarah McLachlan), Кристи Фёрск (Kristy Thirsk), Жакуи Хант (Jacqui Hunt), Камилль Хендерсон (Camille Henderson) и некоторые другие. Альбом попал в Top 5 списка Top New Age Albums.

В начале 2000-х годов звучание проекта заметно меняется от мрачного эмбиента в сторону более лёгкой популярной музыки. Первый альбом из этой серии, Poem, вышел в 2000-м году. В записи альбома участвовали Лэй Нэш (Leigh Nash), Джоанна Стивенс (Joanna Stevens), Рэйчел Фуллер (Rachel Fuller) и другие приглашённые вокалистки. Альбом продемонстрировал весь талант Билл Либа, способного творить не только на почве мрачного эмбиента или электро-индастриала, но и создавать красивый, воздушный, проникновенный и даже в чём-то романтичный материал. Альбом был высоко оценён критиками, и занял третье место в списке Top New Age Albums. Но по-настоящему произвёл фурор только второй диск под названием Chimera, вышедший в 2003-м году, и являющийся логическим продолжением стиля Poem. Альбом традиционно заслужил высокие оценки критиков, занял первое место в списке Top New Age Albums, второе в списке Top Electronic Albums, и был продан в количестве более миллиона копий.

Во многих композициях группа использует сэмплы из народных песен, в частности стран ближнего востока и Африки. К примеру, композиция "Rise Above" фактически представляет собой дарк-эмбиент переработку древней армянской песни "Дле Яман" (в композиции звучит сэмплированная игра на дудуке из этой песни).

Дискография

Альбомы / Мини-альбомы 
 Faces, Forms & Illusions (Dossier, 1989), LP / CD
 Morpheus (Dossier, 1989), LP / CD
 Syrophenikan (Dossier, 1990), LP / CD
 Stone Tower (Dossier, 1991), LP / CD
 Euphoric (Third Mind, 1991), EP / CD
 Spiritual Archives (Dossier, 1991), LP / CD
 Spheres (Dossier, 1994), LP / CD
 Spheres 2 (Dossier, 1994), LP / CD
 Semantic Spaces (Nettwerk, 1994), CD
 Karma (Nettwerk, 1997), CD
 Karma (с бонус-диском) (Nettwerk, 1997, 1999, 2000), 2CD
 Poem (Nettwerk, 2000), CD
 Poem (с бонус-диском) (Nettwerk, 2000), 2CD
 Chimera (Nettwerk, 2003), CD
 Chimera (с бонус-диском) (Nettwerk, 2003), 2CD
 Nuages du Monde (Nettwerk, 2006), CD
 Voice: An Acoustic Collection (Nettwerk, 2010), CD
 Music Box Opera (Nettwerk, 2012), CD
 Mythologie (Metropolis Records, 2016), CD (September 23)

Синглы 
 «Flowers Become Screens» (Nettwerk, 1994), CDS
 «Incantation» (Nettwerk, 1994), 12"
 «Euphoria (Firefly)» (Nettwerk, 1997), CDS
 «Duende» (Nettwerk, 1997), CDS
 «Silence» (Nettwerk, 1999, 2000), CDS
 «Heaven’s Earth» (Nettwerk, 2000), CDS
 «Innocente» (Nettwerk, 2001), CDS
 «Underwater» (Nettwerk, 2002), CDS
 «After All» (Nettwerk, 2003), CDS
 «Run for It» (Nettwerk, 2003), промо CDS
 «Truly» (Nettwerk, 2004), CDS
 «Silence 2004» (Nettwerk, 2004), CDS
 «Angelicus» (Nettwerk, 2007), промо CDS
 «Lost and Found» (Nettwerk, 2007), промо CDS
 «Dust In Gravity» (Nettwerk, 2010), MCD
 «Monarch» (Nettwerk, 2012), iTunes

Сборники 
 Reflections I (Dossier, 1995), CD
 Reflections II (Dossier, 1995), CD
 Archives I (Nettwerk, 2002), 2CD
 Archives II (Nettwerk, 2002), 2CD
 Odyssey: The Remix Collection (Nettwerk, 2001), 2CD
 The Best Of (Delerium album)|The Best Of (Nettwerk, 2004), CD

Онлайн-эксклюзив 
 «Above the Clouds» (2003), песня, доступная только для скачивания, с участием (Shelley Harland)

Видеоклипы 
 «Flowers Become Screens»
 «Incantation»
 «Euphoria (firefly)»
 «Duende»
 «Silence» (Airscape Mix)
 «Aria»
 «Innocente» (Lost Witness Remix)
 «Underwater» (Above & Beyond’s 21st Century remix)
 «After All»
 «After All» (Svenson & Gielen edit)
 «Angelicus»
 «Lost and Found»
 «Fire Fly» (Revolver Film Company)
 «Chrysalis heart»
 «Monarch»
 «Days Turn Into Nights»

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на сайте лейбла Nettwerk.
 Delerium.ca Официальный фан-сайт.
 Delerium на сайте Слушаем.com информация о проекте, тексты песен, интервью (на русском)

Исполнители Roadrunner Records
Лауреаты премии «Джуно»
Музыкальные коллективы из Ванкувера
Музыкальные коллективы в стиле техно
Музыкальные коллективы в стиле эмбиент
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Ремиксеры
Электронные музыкальные коллективы Канады